Napfschnecke werden verschiedene Schnecken mit schüsselförmigem Napf als Haus genannt:
 Napfschnecken – meeresbewohnend
 Gemeine Napfschnecke (Patella vulgata)
 Flussnapfschnecke (Flussmützenschnecke, Ancylus fluviatilis)
 Teichnapfschnecke (Acroloxus lacustris)
 Ferrissia

en:Limpet